Samuel Parot puede referirse a los siguientes jinetes:

Samuel Parot Gómez (1937-2017) jinete de rodeo chileno, campeón de Chile en 1969 y 1977.
Samuel Parot Ugarte (1965-) jinete de equitación e hijo de Samuel Parot Gómez.